У цій статті наведено списки країн світу, сортовані за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), ринковою вартістю всіх товарів та послуг у вказаному році. Оцінки ВВП, надані тут, розраховано за ринковими або офіційними урядовими курсами валют.

Наведені цифри не враховують різниці у вартості проживання в різних країнах. Результати можуть різко змінюватися з року в рік у зв'язку з флуктуаціями обмінних курсів валют або у разі зміни економічної стабільності країни. Внаслідок таких коливань місце країни в списку може змінюватися.

Порівняння національних багатств часто також роблять на основі купівельної спроможності, роблячи при цьому поправки на вартість проживання у різних країнах (дивіться Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення). Показник купівельної спроможності значною мірою знімає питання про курси валют, але має свої власні недоліки: він не відображає економічного внеску країни в міжнародну торгівлю, а крім того, при його розрахунку використовується більше оцінок, ніж при обчисленні номінального ВВП на душу населення. Загалом ВВП (ПКС) на душу населення дає розподіл із меншим розкидом, ніж номінальний ВВП на душу населення.

У список включено кілька економік, які не є окремими країнами (світ, Європейський Союз, Єврозона, а також деякі залежні території). Таке включення зумовлене тим, що вони є в джерелах інформації. Ці економіки тільки наведено в таблиці, без місця.

Перший список — це оцінки для членів Міжнародного валютного фонду за 2018. У другому списку наведено оцінки Світового банку за 2018 рік, а в третьому оцінки за 2014 рік CIA World Factbook.

Див. також 
Список європейських країн за номінальним ВВП
Список африканських країн за номінальним ВВП
Список країн за ВВП (ПКС)
Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення
Список країн за ВВП (номінал) на душу населення

Примітки 

ВВП